MTD puede referirse a:
 Movistar TV Digital.
 McDonnell Douglas F-15 STOL/MTD, avión de prueba e investigación.
 Movimiento de trabajadores desocupados o piqueteros, fenómeno originario de Argentina.
 Metadona, fármaco opioide sintético.
 Mejor Técnica Disponible, concepto productivo definido por la legislación medioambiental europea.